Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул оскільки програли в першому колі парі Мартіна Хінгіс і Моніка Селеш.

Serena і Вінус Вільямс виграли титул, перемігши у фіналі Ліндсі Девенпорт і Коріна Мораріу 6–2, 4–6, 6–4, досягнувши кожна золотого кар'єрного Великого шолома в парному розряді.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
2001 в австралійському спорті